Кінець — у математиці край відрізку або кривої
 Кінець — в теорії графів напрямок, в якому граф тягнеться до нескінченності
 Кінець — французький містичний фільм-драма 2016 року
 Кінець — присілок, Слободський район, Кіровська область, Росія